Guy David peut désigner :
 Guy David (1957-), mathématicien français ;
 Guy David (1947-2008), joueur et entraîneur de football français (1947-2008).